El Paseo de la Florida se puede referir a:

 el paseo de la Florida en la ciudad de Logroño;
 el paseo de la Florida en la ciudad de Madrid;
 el paseo de la Florida en la ciudad de Oviedo;
 el paseo de la Florida en la ciudad de Vitoria.